NVIDIA GeForce 6 Series — шестое поколение трёхмерных графических акселераторов от корпорации NVIDIA.

Первый и основной чип серии — NV40, первый графический чип компании, поддерживающий DirectX 9.0c и Shader Model 3.0. Но, несмотря на это, чип не имел серьёзных архитектурных изменений по сравнению с прошлым поколением видеокарт, он также основывался на потоковой конвейерной архитектуре. Он был разработан в 2004 году. Выпуск видеокарт на основе чипов GeForce 6 серии продолжался до 2006 года.

Технические характеристики видеокарт NVIDIA GeForce 6 Series

Примечания

См. также 
 ATI Xpress 200

Видеокарты NVIDIA